Фри́дрих Це́йка (; 3 июля 1928, Корнойбург — 26 ноября 2020, там же), более известный как Фриц Цейка () — австрийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Фриц Цейка начал свою карьеру в октябре 1943 года в любительском клубе «Маратон» из Корнойбурга. В октябре 1947 года он перешёл в венский клуб «Адмира», который выступал в чемпионате Австрии. В новой команде Цейка быстро завоевал место в основе как результативный нападающий. Он оставался верным клубу на протяжении более десяти лет, хотя в течение этого времени «Адмира» не добилась никаких значимых успехов. Тем не менее, многочисленные голы Цейки помогли клубу сохранить место в высшем дивизионе.

В 1959 году Цейка перешёл в «Винер Атлетикшпорт-Клуб», где стал лидером атаки, эффективно взаимодействуя с Эрнстом Кальтенбруннером. На протяжении следующих четырёх лет ВАК дважды занимал третье место в чемпионате, а Цейка по итогам сезона 1959/60 завоевал титул лучшего бомбардира. В 1963 году нападающий перешёл в «Капфенберг». Почти весь сезон команда боролась за выживание, однако в последнем туре сумела сохранить место в высшем дивизионе благодаря победе над «Винер-Нойштадтом» со счётом 2:1 (голы забили Цейка и Игнац Пушник). Следующие два сезона Цейка отыграл в венском клубе «Фёрст», после чего завершил карьеру в возрасте 39 лет, имея на счету 248 голов в чемпионате Австрии.

Карьера в сборной 
Цейка провёл за сборную Австрии всего одну игру, когда 21 сентября 1952 года в товарищеском матче против Югославии австрийцы проиграли со счётом 2:4. Несмотря на то, что в этом матче Цейке удалось забить гол, он больше никогда не вызывался в основную сборную. Однако ему удалось сыграть 9 матчей за вторую сборную страны.

Достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии: 1960

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Адмира»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК «Капфенберг»